Hans Rudolf Giger – szwajcarski malarz
 Albert Giger – szwajcarski biegacz narciarski